26-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 12 апреля 1925 года.

Участники 
Стартовало 126 велогонщиков, финишировало — 78.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1925 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1925 на CycleBase
 
 
 
 Париж — Рубе 1925 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1925 на Velolive